«Урок астрономии» — короткометражный научно-популярный фильм Семёна Райтбурта 1974 на тему астрономии и человеческих отношений.

Сюжет 
Юноша и девушка встречаются вечером у костра. Девушка задаёт вопрос о звёздном небе, и между собеседниками завязывается романтический диалог. Она спрашивает: если вселенная бесконечна, то в ней должно быть бесконечно много звёзд и тогда ночное небо должно быть залито равномерным белым светом. Почему же небо ночью тёмное? Юноша в образных выражениях, стихах и цитатах известных учёных (Джордано Бруно, Альберта Эйнштейна, Фрица Хоутерманса) рассказывает о Солнечной системе, галактиках, Вселенной. Логический вывод юноши: «Вселенная конечна. Она кончается там, где скорость галактик приближается к скорости света». Заканчивается фильм тем, что девушка уезжает со своим молодым человеком, приехавшим за ней на мотоцикле.

В ролях 
 Владимир Герасимов — Буров, юноша
 Татьяна Глебова — девушка

Дополнительно 
 Звукооператор: А. Романов.
 Художник: Леонид Чибисов.
 Редактор: Н. Каспэ.
 Директор картины: Л. Смирнова.
 В фильме звучат фрагменты стихотворений Михайла Ломоносова, Константина Симонова и Леонида Мартынова.
 В фильме звучит обработка Адажио из концерта для гобоя и струнных ре минор Алессандро Марчелло.

Примечания

Ссылки 

Короткометражные фильмы СССР 1974 года
Короткометражные фильмы студии «Центрнаучфильм»
Короткометражные фильмы на русском языке
Популяризация астрономии
Популяризация физики
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе